Juca Bala pode referir-se a:
 Juca Bala - refere-se a alcunha de infância de Vitor Devegili 
 Juca Bala - uma das personagens do seriado animado Cattanooga Cats (Turma da Gatolândia).
 Juca Bala - humorista paranaense que apresenta um programa do gênero para todo o Paraná pela Rádio T
 Joaquim Gouveia Rodrigues - alcunha do piloto brasileiro de motociclismo Joaquim Gouveia Rodrigues.
 Vinícius Vieira Barreto Claret - como é conhecido o doleiro brasileiro alvo da Operação Lava Jato

Desambiguação